Trois comtés des États-Unis portent le nom de comté de Valley () :
comté de Valley, situé dans l'État de l'Idaho ;
comté de Valley, situé dans l'État du Montana ;
comté de Valley, situé dans l'État du Nebraska.